Il 7 e 8 giugno 2009 (con ballottaggio il 21 e 22 giugno) in Emilia-Romagna si tennero le elezioni per il rinnovo di numerosi consigli comunali.

Bologna

Bologna

Casalecchio di Reno

Castel Maggiore

Castel San Pietro Terme

Pianoro

San Giovanni in Persiceto

San Lazzaro di Savena

Zola Predosa

Ferrara

Ferrara

Argenta

Bondeno

Copparo

Forlì-Cesena

Forlì

Cesena

Modena

Modena

Carpi

Castelfranco Emilia

Fiorano Modenese

Formigine

Maranello

Mirandola

Sassuolo

Vignola

Parma

Fidenza

Ravenna

Bagnacavallo

Cervia

Lugo

Reggio Emilia

Reggio Emilia

Correggio

Scandiano

Rimini

Bellaria-Igea Marina

Cattolica

Riccione

Santarcangelo di Romagna

Emilia-Romagna
2009